Tento článek se zabývá tématem obyvatel Běloruska. V roce 2014 mělo Bělorusko asi 9 481 000 obyvatel.

Demografické trendy 
Běloruská populace dramaticky utrpěla během II. světové války, snížila se z více než 9 milionů lidí v roce 1940 na 7,7 milionu v roce 1951. Poté nastala znovu trend zvyšování počtu obyvatel a Bělorusko postupně dosáhlo počtu více než 10 milionů obyvatel. Poté populace znovu začala klesat a v letech 2006–2007 klesla na 9,7 milionu obyvatel. Původně silně agrární země, kde téměř 80 % obyvatel žilo ve venkovských oblastech, podstoupila proces postupné urbanizace. Podíl venkovské populace se snížil ze 70 % v roce 1959 na méně než 30 % po roce 2000.

Data podle World Factbook:

Věková struktura 

0-14 let: 15,4 % (muži 759 285/ženy 717 118)
15-24 let: 11,7 % (muži 575 907/ženy 544 170)
25-54 let: 45,5 % (muži 2 141 419/ženy 2 227 433)
55-64 let: 13,3 % (muži 562 639/ženy 716 216)
65 let a víc: 14,2 % (muži 430 225/ženy 933 646) (2014, odhad)

Průměrný věk 
Celkem: 39,4 let
Muži: 36,3 let
Ženy: 42,4 let (2014, odhad)

Naděje dožití 
Celkově: 72,15 let
Muži: 66,53 let
Ženy: 78,1 let (2014, odhad)

Demografická statistika

Běloruská provincie Ruského impéria 
Následující čísla se vztahují k pěti oblastem Ruského impéria s běloruskou většinou obyvatel.

Po II. světové válce National Statistical Committee of the Republic of Belarus 

(p) provizorní

Etnické skupiny 
Bělorusové 83,7 %, Rusové 8,3 %, Poláci 3,1 %, Ukrajinci 1,7 %, ostatní 2,4 %, nespecifikováno 0,9 % (2009, odhad)

Před první světovou válkou byli Židé druhou největší etnickou skupinou v Bělorusku, s počtem 400 000 lidí v letech 1926 a 1939 dokonce mírně převyšovali Rusy. Tvořili v té době 7-8 % populace Běloruska, ve městech to bylo více než 40 %, protože ve městech tvořili většinu Židé a Poláci. 

Poláci byli čtvrtou největší etnickou skupinou Běloruské SSR, v předválečných sčítáních tvořili 1-2 % populace (méně než 100 000 lidí).

Holocaust zdecimoval populaci Židů a po válce tvořili jen necelá 2 % populace. Později emigrovali do Izraele, což snížilo podíl Židů na běloruské populaci na 0,1 % (13 000 lidí v roce 2009). Vzhledem ke změnám západní hranice s Polskem vzrostl podle prvního poválečného sčítání (1959) počet Poláků v Bělorusku na více než 500 000. V roce 1999 to bylo 400 000 lidí. Poláci jsou třetí největší etnickou skupinou v Bělorusku.

Jazyky 
Podle ústavy jsou oficiálními jazyky běloruština a ruština. Ruština je dominantním jazykem v Bělorusku, normálně jí v domácnosti mluví 70 % populace (sčítání 2009).

Náboženství 
Podle odhadů z roku 1997 patřilo 80 % věřící populace k pravoslaví.

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Bělorusko
Běloruská společnost